Arturo Barazzuti, pittore, (1899-1985)
Corrado Barazzutti, tennista, (1953)
Felice Barazzutti, pittore, (1857-1932)
Francesco Barazzutti, pittore
Giuseppe Barazzutti, pittore